Waidhofer ist der Familienname folgender Personen:

 August Waidhofer (1878–1947) (Pseudonym Franz Demel), österreichischer Maler
 Brigitte Johanna Henkel-Waidhofer (* 1958), österreichische Autorin und Korrespondentin
 Josef Waidhofer (1923–1986), österreichischer Beamter und Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Weidhofer
 Waidhofen